Reigersbos (bos), een bos in Berendrecht, bekend om zijn kolonie blauwe reigers.
Reigersbos (metrostation), een station van de Amsterdamse metro.
Reigersbos, een wijk in Amsterdam Zuidoost.
Reigersbos (straat), een straat en winkelcentrum in Amsterdam Zuidoost
Reyghersbosch, een middeleeuws bos dat lag op de plaats van de huidige wijk in Amsterdam Zuidoost.
Reigersbosje, een dichtbegroeid naaldbos in het Saleghem Krekengebied.
Reigerbos, een bos in de provincie Friesland